Djiboutiaans voetbalelftal (mannen)
 Djiboutiaans voetbalelftal (vrouwen)